Дими́тр Ива́нов:

 Иванов, Димитр (1894—1975) — болгарский химик-органик.
 Иванов, Димитр (род. 1951) —  болгарский общественный деятель, историк, искусствовед и издатель. См. также 
 Иванов, Дмитрий
 Иванков, Димитр